Wielkie Usta
 Big Mouth (serial)